Алекса́ндр Васи́льевич Васи́льев:
 Васильев, Александр Васильевич (1832—1889) — русский медик, действительный статский советник.
 Васильев, Александр Васильевич (1853—1929) — русский математик, член Госсовета с 1906 года.
 Васильев, Александр Васильевич (1887—1938) — советский военно-морской деятель, флагман 2-го ранга.
 Васильев, Александр Васильевич (1861—1943) — деятель народного образования, миссионер, тюрколог.
 Васильев, Александр Васильевич — советский учёный-зоотехник, лауреат Сталинской премии.
 Васильев, Александр Васильевич — Георгиевский кавалер; поручик; 29 мая 1917.